Zueignung (auch Appropriation) bezeichnet

 die Widmung einer Sache als Zeichen der Verehrung oder Freundschaft, oft als Vorwort in der Literatur.
 Zueignung (Lied), ein Lied von Richard Strauss, beruhend auf dem Gedicht Habe Dank von Hermann von Gilm
 ein Gedicht von Goethe am Beginn seiner Tragödie Faust I, siehe Faust. Eine Tragödie#Zueignung
 ein religiöser Akt der Zueignung zu Gott
 bei der (evangelischen) Taufe,
 bei den Kelten, siehe Dedikant
 die rechtswidrige Aneignung, siehe Zueignungsabsicht